

Persone 
 Anthony Joseph O'Connell – vescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense
 Arthur O'Connell – attore statunitense
 Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, semplicemente nota come Billie Eilish – cantautrice statunitense
 Carol O'Connell – scrittrice statunitense
 Charlie O'Connell – attore statunitense
 Christopher O'Connell – tennista australiano
 Daniel O'Connell – politico irlandese
 David Michael O'Connell – vescovo cattolico statunitense
 Denis Joseph O'Connell – vescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense
 Dermie O'Connell – cestista statunitense
 Finneas O'Connell – cantautore, produttore discografico e attore statunitense
 Helen O'Connell – conduttrice televisiva e cantante statunitense
 Jack O'Connell – attore britannico
 Jack O'Connell – calciatore inglese
 Jack O'Connell – scrittore statunitense
 Jerry O'Connell – attore statunitense
 John O'Connell – calciatore statunitense
 John O'Connell – politico irlandese
 Leo O'Connell – calciatore statunitense
 Les O'Connell – ex canottiere neozelandese
 Patrick O'Connell – calciatore e allenatore di calcio irlandese
 Paul O'Connell –  rugbista a 15 irlandese
 Tony O'Connell –  ex calciatore irlandese
 William O'Connell – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense

Altro 
 4927 O'Connell – asteroide
 Maggie O'Connell – personaggio della serie televisiva statunitense Un medico tra gli orsi
 O'Connell Bridge – ponte di Dublino
 O'Connell Street – via di Dublino

de:O’Connell